Luzier est un patronyme.

Patronyme
 Ray Luzier, batteur américain
 Renald Luzier alias Luz (auteur), caricaturiste de presse et auteur de bandes dessinées français

Références

Patronyme français